В число особо охраняемых природных территорий Свердловской области входят 55 заказников различного профиля.

Примечания